Het bokstoernooi in de klasse halfweltergewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van maandag 10 tot en met zondag 21 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Roniel Iglesias van Cuba; hij komt tijdens deze Spelen niet in actie en kan derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Thulasi Tharumalingam
| RD1-score03= 0
| RD1-team04= {{nowrap| Baatarsükhiin Chinzorig}}
| RD1-score04= 3
| RD1-team05=  Luis Arcon
| RD1-score05= 1
| RD1-team06=  Hovhannes Bachkov
| RD1-score06= 2
| RD1-team07=  Hu Qianxun
| RD1-score07= 
| RD1-team08=  Raúl Curiel Garcia
| RD1-score08= 
| RD1-team09=  Fazliddin Gaibnazarov
| RD1-score09= 
| RD1-team10=  Dival Malonga
| RD1-score10=
| RD1-team11=  Manoj Kumar
| RD1-score11= 2
| RD1-team12=  Evaldas Petrauskas
| RD1-score12= 1
| RD1-team13=  Richardson Hitchins
| RD1-score13= 0
| RD1-team14=  Gary Russell
| RD1-score14= 3

| RD2-team01=  Vitali Doenajtsev
| RD2-score01= 3
| RD2-team02= 
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Hovhannes Bachkov
| RD2-score03= 1
| RD2-team04=  Hu Qianxun
| RD2-score04= 2
| RD2-team05=  Fazliddin Gaibnazarov
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Manoj Kumar
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Gary Russell
| RD2-score07= 2
| RD2-team08=  Wuttichai Masuk
| RD2-score08= 1

| RD3-team01=  Vitali Doenajtsev
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Hu Qianxun
| RD3-score02= 0
| RD3-team03=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Obada Al-Kasbeh
| RD1-score03= 0
| RD1-team04=  Arthur Biyarslanov
| RD1-score04= 3
| RD1-team05=  Batuhan Gözgeç
| RD1-score05= 3
| RD1-team06=  Mahaman Smaila
| RD1-score06= 0
| RD1-team07=  Joedison Teixeira
| RD1-score07= 2
| RD1-team08=  Abdelkader Chadi
| RD1-score08= 1
| RD1-team09= {{nowrap| Lorenzo Sotomayor}}
| RD1-score09= 3
| RD1-team10= 
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Jonas Junias
| RD1-score11= 0
| RD1-team12=  Hassan Amzile
| RD1-score12= 3
| RD1-team13=  Ablaikhan Zhussupov
| RD1-score13= 1
| RD1-team14=  Pat McCormack
| RD1-score14= 2

| RD2-team01= {{nowrap| Artem Harutyunyan}}
| RD2-score01= 2
| RD2-team02=  Arthur Biyarslanov
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Batuhan Gözgeç
| RD2-score03= 3
| RD2-team04=  Joedison Teixeira
| RD2-score04= 0
| RD2-team05=  Lorenzo Sotomayor
| RD2-score05= 2
| RD2-team06=  Hassan Amzile
| RD2-score06= 1
| RD2-team07=  Pat McCormack
| RD2-score07= 1
| RD2-team08=  Yasniel Toledo
| RD2-score08= 2

| RD3-team01= 

Mannen 64